Museum
 The Upside Down Amsterdam - een Instagrammuseum in Nederland
 Upside down house - een subcategorie onder de instagrammusea
Muziek

 The Upside of down -  een album van The Tories

 Upside Down (Diana Ross) - een single van Diana Ross uit 1980
 Upside Down (Vanessa) - een single van Vanessa (Connie Breukhoven) uit 1981 
 Upside Down (A*Teens) - een single van A*Teens 
 Upside Down (Jack Johnson) - een single van Jack Johnson
 Upside Down (Thomas Leeb) - een album van Thomas Leeb
 Upside Down (band) - een Britse boyband uit de jaren 90